Пуэнт-а-Пьер () — город в регионе Кува-Табаките-Тальпаро на острове Тринидад в Тринидаде и Тобаго.

География 
Расположен на берегу залива Пария к северу от Сан-Фернандо и к западу от Гаспарилло.

Отделён на юге от Марабеллы — района города Сан-Фернандо — рекой Гуаракара, а от города Гаспарилло на востоке — шоссе Сэра Соломона Очоя.

История 
Город был построен для работников нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод был построен компанией «Trinidad Leaseholds Limited (TLL)» и расширен компанией «Texaco Trinidad Limited» — местным филиалом американской «Texaco». Позже завод был выкулпен правительством Тринидада и Тобаго и передан компании «Trintoc», впоследствии поглощённой компанией «Petrotrin».

Население 
По данным на 9 января 2011 года в городе проживали 460 человек: мужчин — 209, женщин — 250.

На 15 мая 2000 года население составляло 587 человек.

Инфраструктура 
Расположен единственный в стране нефтеперерабатывающего завода, которым управляет государственная нефтяная компания «Petrotrin». Здесь же расположена штаб-квартира компании.

Есть порт для экспорта и импорта нефтепродуктов.

В городе есть начальная школа, яхт-клуб и клуб персонала завода, в котором находятся: бассейн, поле для гольфа, корты для тенниса и сквоша. В середине 1960-х была построена средняя школа, которая не сохранилась.

Также находится заповедник для водоплавающих птиц, включающий в себя два озера и 25 га территории.

На южной окраине находится парк Гуаракара, в котором проводятся матчи по крикету.

Известные уроженцы 
 Флоэлла Бенджамин — британская актриса и телеведущая.
 Дэвид Дженкинс — британский легкоатлет, призёр Олимпийских игр 1972 года в эстафете 4х400.
 Стивен Эймс — тринидадо-тобагианский и канадский гольфист.

Примечания 

Населённые пункты Тринидада и Тобаго
Города Тринидада и Тобаго